Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2004 se konalo ve dnech 7. a 8. února 2004 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Pro muže to bylo 98. mistrovství světa, pro ženy 62. Obhájci titulů z předchozího mistrovství světa, Nizozemec Gianni Romme a Kanaďanka Cindy Klassenová, v Hamaru nestartovali.

Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 15 z Evropy: Nizozemsko (4), Rusko (3), Itálie (2), Německo (2), Norsko (2), Polsko (1), Švédsko (1); 7 ze Severní Ameriky: USA (4), Kanada (3); a 2 z Asie: Čína (1), Japonsko (1).

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 13 z Evropy: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (3), Itálie (1), Norsko (1); 7 ze Severní Ameriky: USA (4), Kanada (3); a 4 z Asie: Japonsko (3), Čína (1).

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2004, isuresults.eu

2004
Rychlobruslení v roce 2004
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Norsku v roce 2004
Sport v Hamaru